Haus Grand Ry steht für:

 Haus Grand Ry, Sitz der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
 ein ehemaliges Kaufmannshaus in Eupen, siehe Haus Mennicken